Miceli es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Felisa Miceli (1952-), economista argentina.
 Nicola Miceli (1971-), ex ciclista profesional italiano.
 Stefano Miceli (1975-), pianista y director italiano.